Дом-музей Клауса Грота — родовой дом немецкого поэта Клауса Грота (1819-1899), расположенный в гольштейнском городе Хайде. Он расположен в "доме № 48 на улице Люттенхайд" вблизи большой рыночной площади. С 2004 года является не самостоятельным музеем, а является частью Музейного комплекса Люттенхайд.

Описание 
Музей был создан в 1914 году в память о жизни и творчестве Грота. После приобретения дома городом в доме, обветшавшем к тому времени, были проведены значительные ремонтные работы, благодаря которым удалось сохранить первоначальный комплекс двускатного строения, построенного в 1796 году. Дом был обставлен мебелью соответствующей эпохи, подаренной горожанами. .

.

Как и все элементы ансамбля Музейного комплекса Люттенхайд, дом является памятником архитектуры с 2017 года.

Литература 
 Inge Bichel, Ulf Bichel, Joachim Hartig (Hrsg.): Klaus Groth. Eine Bildbiographie, Heide 1994, ISBN 3-8042-0642-5.
 Museumsinsel Lüttenheid (Hrsg.): 100 Jahre Klaus-Groth-Museum, Heide 2014.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Музейного острова Люттенхайд

Музеи Шлезвиг-Гольштейна
Грот